Хальяс может означать:

  — река, впадает в бухту  Атлантического океана.
 Хальяс (комарка) — район Испании.
 Хальяс — сорт лисохвоста лугового.